Кіч — термін для означення низькоякісної речі масової культури, сучасного псевдомистецтва, творів, яким бракує смаку.
 Стейсі Кіч — актор.